Горбы — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Берёзовского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 65 км к северу от районного центра Шарыпово.

История 
Горбы основаны в 1894 году переселенцами из Полтавской губернии. На прежнем месте они жили в селе Горбинском Кременчугского уезда. В 1926 году состояла из 200 хозяйств, основное население — украинцы. В административном отношении являлось центром Горбовского сельсовета Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 5 мужчин и 138 женщин из 243 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района